Премьер-министр Фарерских островов (, во множественном числе ) — глава правительства Фарерских островов, самоуправляемого сообщества в составе Королевства Дании. Обычно является лидером партии, имеющей большинство в лёгтинге или возглавляющей правительственную коалицию.

Должность была учреждена после получения Фарерскими островами автономии в составе Дании в 1948 году. Тем не менее, официальное фарерское название должности, которое переводится как «законоговоритель», отражает её преемственность по отношению к существовавшей с момента заселения островов и учреждения лёгтинга в IX веке должности, упразднённой датскими властями в 1816 году. Однако, чтобы подчеркнуть разницу между средневековым законоговорителем (выступавшим в первую очередь как формальный председатель лёгтинга и верховный судья) и современным главой правительства, при переводе с фарерского на другие языки официально используется термин «премьер-министр».

Список премьер-министров

Ссылки 
 Официальный сайт премьер-министра Фарерских островов 

Политика Фарерских островов